La Cité des étoiles est un album musical de Magyd Cherfi sorti en 2004 ;
 La Cité des étoiles (City of Stars) est un roman de la série Stravaganza par Mary Hoffman paru en 2006.

Voir aussi 
 la Cité des étoiles, complexe anciennement militaire, devenu civil après le , situé au nord-est de Moscou dans la ville de Chtchiolkovo qui accueille le Centre d'entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine.